Філаон або Фаус (*Φιλάων, д/н —465 до н. е.) — цар Саламіну у 480—465 роках до н. е. Відомі монети цього царя з бараном на лицьовій стороні, своїм ім'ям на зворотній.

Життєпис 
Походив з династії Тевкридів. Був сином Херса, царя Саламіна. Ймовірно під час Іонійського повстання греків залишався на боці персів. 480 року до н. е. після смерті старшого брата Горга стає царем Саламіну. Того ж року особисто очолив флот у 150 триєр, який брав участь у битві біля Саламіну, де перський флот ззанав поразки. 479 року саламінський флот брав участь у битві при Мікале.

У 478 році до н. е. спартанський полководець Павсаній висадився на Кіпрі, завдавши персам поразки. Після цього Філаон скинув зверхність Перської держави, уклавши союз з Афінами і Спартою. На боці останніх боровся до самої смерті у 465 році до н. е. Йому наслідував син Нікодам.

Джерела 
 Kagan, J., McGregor, K. 1995: «The Coinage of king Phausis of Salamis», CCEC 23, 3-9.

Стародавній Кіпр